Грейс () — англійські ім'я або прізвище.

 Анжеліка Грейс — українська порноакторка.
 Вільям Грейс — англійський крикетист.
 Меггі Грейс — американська акторка.
 Тофер Грейс — американський актор.